Nikki ist:
 Nikki (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname
 Nikki (Benin), Stadt im Département Borgou, Benin
 Nikki (Fernsehserie), US-amerikanische Comedyserie (2000–2002)
 Nikki (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 Nikki, Held des Nordens (Nikki, Wild Dog of the North), amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Jack Couffer und Don Haldane (1961)
 Künstlername von Nikki Kerkhof (* 1983), niederländische Sängerin

Siehe auch:
 Nici, Begriffsklärung
 Niki, Begriffsklärung
 Nicci, Begriffsklärung
 Nicky, Vorname
 Nicki, Vorname
 Nikky, Vorname